Autreville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Autreville (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia